Silva kan syfta på:
 Silva AB – en svensk tillverkare av kompasser och utrustning för friluftsliv.
 Silva (äppelsort) – äppelsort som utsetts till landskapsäpple för Norrbotten.
 Silva (auktor) – ett antal personer.
  – en motorbåt byggd 1923.

Personer med efternamnet Silva eller da Silva

 Adrien Silva (född 1989), portugisisk fotbollsspelare
 Álberis da Silva (född 1984), brasiliansk fotbollsspelare
 Alex Silva (född 1985), brasiliansk fotbollsspelare
 Alexandre da Silva Mariano (född 1973), brasiliansk fotbollsspelare
 Aloisio José da Silva (född 1975), brasiliansk fotbollsspelare
 Ana Claudia Silva (född 1988), brasiliansk sprinter
 Anderson Silva (född 1979), brasiliansk MMA-utövare
 Ânderson Miguel da Silva (född 1983), brasiliansk fotbollsspelare
 André Silva (född 1995), portugisisk fotbollsspelare
 André da Silva (född 1972), brasiliansk kortdistanslöpare
 Antônio Silva (född 1979), brasiliansk MMA-utövare
 António José da Silva (1705–1739), portugisisk sångspelsförfattare
 Arnaldo da Silva (född 1964), brasiliansk kortdistanslöpare
 Augusto Santos Silva (född 1956), portugisisk politiker

 Bernardo Silva (född 1994), portugisisk fotbollsspelare
 Bruno Silva (född 1980), uruguayansk fotbollsspelare

 Christina da Silva (1809–1891), nederländsk skådespelare, operasångerska och översättare
 Cíntia Silva dos Santos (född 1975), brasiliansk basketspelare
 Claudinei da Silva (född 1970), brasiliansk kortdistanslöpare

 Darío Silva (född 1972), fotbollsspelare från Uruguay
 David Silva (född 1986), spansk fotbollsspelare
 Douglas Silva

 Eduardo da Silva
 Emanuel Silva
 Erick Silva

 Fabiana da Silva Simões
 Feliciano de Silva
 Fernando Silva
 Francisco Silva
 Frank Silva

 Geno Silva
 Gilberto Silva
 Gilberto da Silva Melo
 Genalvo da Silva Oliviera

 Hermano da Silva Ramos

 Irene Silva de Santolalla

 João da Silva
 Joaquim Silva
 Jorge Luis da Silva Brum
 Juliana Silva

 Leandro Castán
 Léo Silva
 Leonardo Lima da Silva

 Marco Silva
 Maria Paula Silva
 Marina Silva, brasiliansk politiker
 Martín Silva
 Mauro Silva
 Mauro Vinícius da Silva
 Michael Silva

 Patrick da Silva
 Paulo Silva
 Paulo da Silva

 Rafa Silva
 Rafael Silva
 Rafaela Silva
 Reinaldo da Silva
 Robson da Silva
 Ronaldo Silva
 Rui Silva

 Sandro Silva
 Stefan Silva
 Sugathapala De Silva

 Thiago Silva (kampsportare)
 Thiago Braz da Silva
 Thiago Emiliano da Silva
 Thiago Quirino da Silva
 Trinidad Silva

 Wanderlei Silva, brasiliansk MMA-utövare
 Wenderson da Silva Soares

 Yarisley Silva

Personer med förnamnet Silva
Silva Gunbardhi, albansk sångerska
Silva Hakobjan, armenisk sångerska

Geografi

Antarktis 

 Islote Silva, 

Robotskapade Antarktisförgreningar